Ве́ттер:

 Персоналии
 Веттер, Андрей Густав (1911—1991) — философ-иезуит, иеромонах католической церкви византийского обряда.
 Веттер, Анук (род. 1993) — нидерландская легкоатлетка, чемпионка Европы в семиборье (2016).
 Веттер, Джесси (род. 1985) — американская хоккеистка, призёр Олимпийских игр.
 Веттер, Дэвид (1971—1984) — американский «мальчик в пузыре» (пациент с ТКИД), объект многолетнего медицинского эксперимента.
 Веттер, Иван Иванович (1796—?) — русский поэт и переводчик.
 Веттер, Фридрих (род. 1928) — немецкий кардинал.
 Веттер, Эрнст (1877—1963) — швейцарский политик, президент.
 Топоним
 Веттер — коммуна в Германии.
 Веттер — город в Германии.
 Веттер — река в Германии.
 Веттер, Веттерн — озеро в Швеции
 Веттер — руины замка на возвышенности над водохранилищем Харкортзее.

См. также 
 Ветер (значения)